FG je lahko:
 Padalsko orožje (nemško Fallschirmgewehr)
 irska politična stranka Fine Gael

Glej tudi